Доля ангелов:
 Доля ангелов (фильм) — кинофильм режиссёра Кена Лоуча 2012 года
  — спирт, испаряющийся при выдержке коньяка или виски